Декоммунизация в России — процесс преодоления и ликвидации идеологического наследия советского периода истории в различных сферах общественной жизни Российской Федерации. 

Вершиной процессов по декоммунизации России стала первая половина 1990-ых годов. Оно было прежде всего связана с общественными и политическими настроениями во время распада СССР, ощущением перемен и воодушевлением от победы над коммунистическим режимом. 

По сравнению с другими странами бывшего Советского Союза и Восточного блока, политика декоммунизации в России носит частичный и фрагментарный характер, либо не проводится вовсе. Движение в этом направлении зачастую приводят к результату, как появление проспекта Столыпина в Саратове или Смоляной улицы в Петербурге. Однако, некоторые процессы в этом направлении ни к чему не приводят, либо откатывают назад, как например возвращение улицам их исторических названий в Тарусе.   

Как отмечают некоторые исследователи, Россия, в своем отношении к преодолению прошлого занимает тип стран, которые предпочитают игнорировать, либо вовсе замалчивать проблемы, связанные с этим .         

Виды декоммунизации

 Запрещение коммунистической партии
 Демонтаж советской символики

Например, на здании Большого Кремлёвского дворца герб и надпись СССР были заменены на пять двуглавых орлов.

 Переименование топонимов
 Увековечивание жертв советского режима
 Реабилитация противников большевиков и советского режима

Предпосылки 
Как сообщил 3-м внеочередном Съезде народных депутатов РСФСР В. А. Ачалов, весной 1991 года уже наблюдался стихийный снос памятников Ленину и нападения на депутатов КПСС, общественность требовала «Распустить и судить КПСС!», «Бей коммунистов!» и т. п.

Запрет КПСС 
Известным антикоммунистической мерой в Российской Федерации является запрет КПСС, обвинённой в антиконституционной деятельности после августовского путча 1991 года. Указом Президента РСФСР от 6 ноября 1991 года деятельность КПСС и её республиканской организации — КП РСФСР была прекращена, а имущество конфисковано.Одновременно по указу Президента РСФСР был временно закрыт выпуск газет «Правда», «Советская Россия», «Гласность», «Рабочая трибуна», «Московская правда», «Ленинское знамя» как изданий КПСС.

Однако Конституционный Суд вынес судебное постановление от 30 ноября 1992 года, в котором признал неконституционным запрет деятельности первичных организаций КПСС—КП РСФСР. Производство дела было прекращено в связи с распадом и утратой статуса общесоюзной организации.

В феврале 1993 года была создана Коммунистическая партия Российской Федерации, которая позиционирует себя как правопреемника КПСС на территории Российской Федерации.

Демонтаж советских материальных символов 

Организованной кампании по демонтажу памятников и бюстов Ленину, подобной тому что происходило на Украине, в России не было. Оценить точное число сохранившихся и убранных памятников Владимиру Ильичу нельзя. По имеющимся данным, в период с 1991 по 2019 год, было демонтировано 14,28% памятников и скульптурных изображений первого главы советского государства. Более всего, демонтаж затронул две столицы, которые ранее лидировали по числу ленинских монументов: в Москве сегодня 108 действующих и 65 демонтированных памятника, в Петербурге — 56 (плюс 34 в пригородах) и 40 демонтированных.

В 1993 году, после октябрьских событий 1993 года, Борис Ельцин упразднил караульную службу у мавзолея Ленина. Последнюю вахту несли ефрейтор Вадим Дедков и рядовой Роман Полетаев. 6 октября 1993 года в 16:00 разводящий сержант Олег Замоткин увёл последнюю смену. Часовые повернулись спинами к толпе и ушли через чёрный ход мавзолея. В декабре того же года Борис Ельцин в новом Уставе внутренней службы Вооружённых сил России вычеркнул мавзолей из перечня мест, которым надлежит воздавать воинские почести.

В Екатеринбурге в 2013 году была демонтирована Краснознаменная группа с изображением Ленина на Плотинке. На её месте были установлены часы, отсчитывающие время до начала Олимпиады 2014 года, однако после того как были убраны часы, композиция возвращена не была. 

В 2017 году в Иркутске демонтировали памятник солдатам, которые сражались на стороне большевиков в ходе Гражданской войны. В 2022 году бетонная конструкция была обнаружена на свалке. 

В марте 2022 года в селе Икряное, что в Астраханской области, снесли стелу с изображением Ленина. Администрация объяснила работы по сносу тем, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.

Переименование советских названий 
Политика в этой области касается  как и о возвращения городам, улицам, площадям, исторических названий, так и обретения на карте новых топонимов.

В СССР принимались решения о переименовании и возвращении некоторых названий российских топонимов (Ленинграда в Санкт-Петербург, Свердловска в Екатеринбург и Горького в Нижний Новгород). Политика переименований прошла бессистемно, например, Ульяновск и Тольятти (Симбирск и Ставрополь) сохранили свои советские названия. Несмотря на то что Ленинград и Свердловск были переименованы, области, названные в их честь, до сих пор официально называются Ленинградской и Свердловской областями.

Список переименованных коммунистических топонимов в России после 1990 года: 

Санкт-Петербург

 Станция метро Комсомольская → станция метро Девяткино
 Станция метро Красногвардейская → станция метро Новочеркасская
 Станция метро Площадь Мира → станция метро Сенная площадь
 Мост Лейтенанта Шмидта → Благовещенский мост
 Кировский мост → Троицкий мост
 Комсомольский мост → Харламов мост
 Набережная Робеспьера → Воскресенская набережная
 Улица Воинова → Шпалерная улица
 Улица Анны Ульяновой → Полозова улица
 Улица Братства → Малый Сампсониевский проспект
 Проспект Карла Маркса → Большой Сампсониевский проспект
 Улица Войтика → Витебская улица
 Проспект Газа → Старо-Петергофский проспект
 Улица Дзержинского → Гороховая улица
 Улица Желябова → Большая Конюшенная улица
 Улица Каляева → Захарьевская улица
 Кировский проспект → Каменоостровский проспект
 Площадь Коммунаров → Никольская площадь
 Красная улица → Галерная улица
 Улица Красной Конницы → Кавалергардская улица

Белгородская область

 Уразовский → Дальний
 Красногвардейское → Бирюч
Белгород:

 Улица Литвинова → Белгородский проспект
 Улица Воровского → улица Князя Трубецкого
 Коммунистическая улица → Преображенская улица
 Улица Кирова → улица Белгородского полка
 Улица Красина → улица Николая Чумичова
 Улица Фрунзе → проспект Славы/улица Сумская
 Проспект Ленина → Свято-Троицкий бульвар
 Улица Чернышевского → улица 50-летия Белгородской области
 Площадь Революции → Соборная площадь
 Великий Новгород

 Ленинградская улица → Большая Санкт-Петербургская улица
 Улица Большевиков → Бояна улица
 Красная улица → Щитная улица
 Улица Герцена → Дворцовая улица
 Проспект Карла Маркса → Воскресенский бульвар
 Улица Свердлова → Добрыня улица
 Улица Красилова → Знаменская улица
 Улица Луначарского → Ива́ньская улица
 Улица 1-го мая → Ильина́ улица
 Советская улица → Людогоща улица
 Комсомольская улица → Новолучанская улица
 Улица Большевиков → Рогатица улица
 Чернышевская → Большая Власьевская улица
 Улица Труда → Керамическая улица
 Кировская улица → Михайлова улица
 Штыкова улица → Яковлева улица

 Саратовская область

 Калинино →  Столыпино
Саратов:
 Проспект Кирова → Проспект Столыпина
 улица 20 лет ВЛКСМ → Большая казачья улица

Белое движение 
Одним из признаков декоммунизации является реабилитация и сохранение памяти об участниках Белого движения, противниками которого были большевики и советская власть.

В 2006 году Владимир Жириновским внёс законопроект «О реабилитации участников Белого движения», который не был принят Государственной Думой в первом чтении. Проект закона был внесён в связи с тем, что, как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, на участников Белого движения закон «О реабилитации жертв политических репрессий» фактически не распространяется.

Другим шагом в этом направлении является увековечивание памяти героев Белого движения. По инициативе вице-президента Скобелевского комитета Александра Алекаева в 2003 году в городе Сальске был открыт памятник одному из полководцев Белой армии, генералу Сергею Леонидовичу Маркову. 

В 2004 году в Иркутске был установлен памятник Александру Васильевичу Колчаку, недалеко от предполагаемого места расстрела адмирала и Верховного правителя России.

В 2018 году в Ульяновске была открыта мемориальная доска Владимиру Оскаровичу Каппелю.

Осенью 2020 года в Оренбургской области местные жители установили памятник полковнику Тимофею Сладкову, разгромившему 25-ю стрелковую дивизию во главе с Чапаевым . Внук Тимофея Сладкова, проживающий во Франции, прислал инициаторам установки монумента благодарственное письмо.

Проект президентского совета по исторической памяти 
В 2011 году, при президентстве Дмитрия Медведева, рабочая группа совета по исторической памяти разработала проект об учреждении программы "Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении".

Ключевой частью программы  было обеспечить достойную жизнь уцелевших жертв репрессий и их родственников, путем повышения пособий и федерального уточнения их размера. Авторы предлагали организовать два общенациональных музея жертв репрессий, сеть региональных центров и памятников. Программа намечала инвентаризацию и благоустройство мест захоронений убитых и умерших в лагерях, создание общероссийской базы данных о пострадавших от преследований.

Важная часть документа – рассекречивание и массовая публикация архивных материалов.

Предлагалось дать правовую оценку отдельным действиям и актам советских руководителей, запретить государственным служащим оправдывать преступления и переименовать топонимы, названные в честь активных участников бессудных расправ.

Поддержка декоммунизации 
Термин «декоммунизация» встречается в программных документах политической партии Парнас. С позиций «антикоммунизма» выступают политические партии ЛДПР, Яблоко, Демократический выбор, Либертарианская партия России.

За проведение окончательной декоммунизации в России высказываются историки Андрей Зубов, Владимир Рыжков, Николай Эппле, политики Григорий Явлинский, Сергей Митрохин, Владимир Милов, Леонид Гозман, Евгений Ройзман, Максим Кац, член общественной палаты Тюменской области Аркадий Либерман, экономист Сергей Гуриев, журналисты Владимир Познер, Илья Варламов.

Сторонниками полной или частичной декоммунизации были писатель Александр Солженицын, президент Борис Ельцин, политики Борис Немцов, Владимир Жириновский, Роман Юнеман.

С осени 2010 года в России действует антикоммунистическая ультраправая группа Блок «ФАКТ» («Фаланга антикоммунистического тарана»). Активистами «Блок ФАКТ» совершён ряд нападений на членов коммунистических организаций в Санкт-Петербурге, был подожжён их автотранспорт, уничтожены либо осквернены советские мемориальные знаки.

См. также 
 Антисоветизм
 Антикоммунизм
 Декоммунизация
 Декоммунизация на Украине

Примечания 

Декоммунизация
История России
Историческая политика